Patocchi est un patronyme porté notamment par :

 Aldo Patocchi (1907-1986), graveur sur bois tessinois ;
 Pericle Patocchi (1911-1968), écrivain et professeur suisse.

Homonymie de patronyme